H.H. Cosmas en Damianuskerk (Abcoude), katholieke kerk in Abcoude, Nederland
 Sint-Cosmas en Damianuskerk (Afferden), katholieke kerk in Afferden, Limburg, Nederland
 Cosmas en Damianuskerk (Groesbeek), katholieke kerk in Groesbeek, Nederland

 Cosmas en Damianuskerk (Holzweiler), katholieke kerk in Duitsland
 Cosmas en Damianuskerk (Stade), kerk in Stade, Duitsland
 Marktkerk (Goslar) (Marktkirche St. Cosmas und Damian), kerk in Goslar, Duitsland

 Cosmas en Damianuskerk in Marosejka, orthodoxe kerk in Moskou, Rusland
 Santi Cosma e Damiano in Via Sacra, kerk in Rome, Italië